La Rambla steht für:
 La Rambla (Barcelona), Straße in der spanischen Stadt Barcelona
 La Rambla (Córdoba), Stadt in der spanischen Provinz Córdoba
 La Rambla (Kletterroute), Kletterroute in der spanischen Provinz Tarragona

Siehe auch:
 Rambla